Galisteo steht für:

 Galisteo (Cáceres), Ort und Gemeinde in der Provinz Cáceres, Autonome Region Extremadura, Spanien
 Galisteo (New Mexico), Census-designated place (CDP) in Santa Fe County, New Mexico, USA